Peque kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Peque (ort), Antioquia, 
 Peque, Colombia – kommun, Antioquia,

Spanien 

 Peque (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Peque (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora,